

Кілдер — місто, штат Оклахома
 Кілдер — місто, штат Вісконсин

Див. також 
 Кілдер (графство)